Крекотень Володимир Іванович — український літературознавець, вчений-медієвіст, доктор філологічних наук.
 Крекотень Микола Іванович — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
Прізвища